Под этим именем известны несколько политических деятелей. Среди них:

 Умма-хан Аварский
 Умар-хан — седьмой правитель узбекской династии мингов в Кокандском ханстве.